

Опитне — село, Каратальський район, Жетисуська область
 Опитне — село, Мугалжарський район, Актюбінська область

Опитне — село, Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Опитне — селище, Донецька область, Бахмутський район
 Опитне — селище, Донецька область, Покровський район

Див. також 
 Дослідне